Canton eller Cantón kan syfta på: 

 Cantongatan – ett historiskt område väster om Drottningholms slottspark på Lovön, Stockholms län
 M/S Canton – ett svenskt handelsfartyg som torpederades och sjönk 1940

Geografi

Kina 

 Guangzhou (provinshuvudstad), Guangdong,

Storbritannien 

 Canton, Cardiff,  community i Wales,

USA 

 Canton, Georgia, countyhuvudort, Cherokee County, 
 Canton, Kansas, ort, McPherson County, 
 Canton, Mississippi, countyhuvudort, Madison County, 
 Canton, Texas, countyhuvudort, Van Zandt County, 
 Canton, Illinois, ort, Fulton County, 
 Canton, Ohio, countyhuvudort, Stark County, 
 Canton, South Dakota, countyhuvudort, Lincoln County, 
 Canton, Connecticut – en kommun (town) i Hartford County i delstaten Connecticut, USA

Se även 
 Kanton